Nhleko ist der Familienname folgender Personen:
 Simanga Nhleko (* 1974), eswatinischer Fußballschiedsrichter
 Toni Nhleko (* 1979), südafrikanischer Fußballspieler
 Wonder Nhleko (* 1981), eswatinischer Fußballspieler